Hollier bezeichnet:

 Hollier Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 C. L. Hollier Services, ehemaliger britischer Automobilhersteller